Kersey – wieś w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Kersey – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld